Les Essarts kan syfta på:

 Les Essarts, Eure
 Les Essarts, Loir-et-Cher
 Les Essarts, Vendée

Se även 

 Les Essards